Жукей () — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Ульгинского сельского округа. Код КАТО — 114547200.

География 
Село расположено возле озера Жукей, в западной части района, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — города Степняк, в 8 километрах к западу от административного центра сельского округа — аула Ульги.

Абсолютная высота — 392 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: аул Ульги — на востоке, село Кызылуюм — на юге (через озеро), село Вишнёвое — на западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 216 человек (из них русские — 53 %, казахи — 27 %).

В 1999 году население села составляло 206 человек (99 мужчин и 107 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 196 человек (96 мужчин и 100 женщин).

Улицы 

 ул. Лесная
 ул. Центральная
 ул. Шоссейная

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты района Биржан сал